Angelico ist der Familienname folgender Personen:

 Fra Angelico, italienischer Dominikaner und Maler der Frührenaissance
 Francesco Angelico (* 1977), italienischer Dirigent

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Angelico (Virginia), im Southampton County